Bola de Ouro - premiação futebolística brasiliera, criada pela Revista Placar
 Ballon d'Or - premiação futebolística francesa, criada pela revista France Football em 1956
 Bola de Ouro da FIFA - premiação futebolística internacional
 Bola de Ouro (DZFoot) - premiação futebolística argelina
 Bola de Ouro (República Checa) - premiação futebolística tcheca
 Bola de Ouro (Suécia) - premiação futebolística sueca
 Bola de Ouro Atlético Clube

Veja também 
 Bola de Prata

Desambiguações de futebol